Komisja Zdrowia – stała komisja sejmowa
 Komisja Zdrowia – stała komisja senacka